Цяньань (Таншань) (迁安) — городской уезд городского округа Таншань провинции Хэбэй (КНР).
 Цяньань (Сунъюань) (乾安) — уезд городского округа Сунъюань провинции Гирин (КНР).